Antonio Rastrelli kan syfta på:

* Antonio Rastrelli (född 1927), italiensk politiker
 Antonio Rastrelli (född 1945), italiensk simmare